Hungerford steht für:
 Hungerford, England
 Hungerford (Queensland), Australien
 Hungerford (Texas), Vereinigte Staaten

Hungerford ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Hungerford (1922–1977), australischer klassischer Pianist
 George Hungerford (* 1944), kanadischer Ruderer
 Hesba Brinsmead-Hungerford (1922–2003), australische Autorin

 Margaret Wolfe Hungerford (1855–1897), irische Schriftstellerin
 Orville Hungerford (1790–1851), US-amerikanischer Bankier, Industrieller und Politiker
 Ralph Hungerford (1896–1977), US-amerikanischer Marineoffizier
 Thomas W. Hungerford (* 1936), US-amerikanischer Mathematiker
 Tom Hungerford (1915–2011), australischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Amoklauf von Hungerford
 Hungerford Bridge